Cette page présente l'ensemble des coups du chapeau effectués durant la coupe du monde de football (joueurs ayant marqué au moins trois buts en un seul match) :

Liste des coups du chapeau

Annexes

Liens

Notes et références 

Liste en rapport avec le football
Coupe du monde de football